Ballastière peu désigner un réservoir d'eau de grande contenance;
 Ballast dans la marine;
 Ballast dans les chemins de fer;

Voir aussi